Штур (, ) — немецкая, польская или словацкая фамилия.

Известные носители 
 Штур, Дионис (1827—1893) — австрийский и словацкий геолог и палеонтолог.
 Штур, Ежи (род. 1947) — польский драматический и комедийный актёр театра и кино, сценарист, режиссёр.
 Штур, Кароль (1811—1851) — словацкий писатель.
 Штур, Людовит Велислав (1815—1856) — словацкий поэт, филолог, историк, общественный деятель.
 Штур, Мацей (род. 1975) — польский актёр.
 Штур, Петер Феддерсен (1787—1851) — немецкий историк, профессор берлинского университета.

Топоним 
 Штур — город в германской земле Нижняя Саксония

Примечания